А́нджей Пото́цкий (, после 1618 — до 19 мая 1663) — польский военный и государственный деятель из рода Потоцких, воевода брацлавский, староста винницкий, обозный великий коронный.

Биография 
В 1636 году был определён на учёбу в Краковский университет, в 1637 году — в Падуанский университет. Окончив учёбу, стал придворным короля Владислава IV. Во время Восстания Хмельницкого был послан с драгунами королевича Кароля Фердинанда к город Бар. 4 августа 1648 года попал в осаду, 7 августа потерял большую часть войска. 8 августа начал переговоры, получил гарантии выхода своих войск. Казаки нарушив договор, часть пленных перебили, а сам Анджей попал в плен. В феврале 1649 года посольство Адама Киселя требовало его освобождения. Богдан Хмельницкий приказал перевезти его в Переяслав и угрожал казнить. Во время транспортировки в Трахтемиров сумел сбежать и сдался татарам. Был освобожден по условиям Зборовского мира в 1649 году. Во время битвы под Берестечком воевал во главе казацкой хоругви (содержал её до самой своей смерти) в полку Николая Потоцкого. Вероятно, вскоре после получения должности винницкого старосты стал полковником кавалерии (был им в конце 1654 года)

Осенью 1655 года был в войске своего родственника Станислава Реверы, вероятно принимал участие в битве под Городком Ягайлонским 29 сентября 1655 года. 22 октября 1655 года вместе с Николаем Остроругом выехал в Краков во главе посольства от войска под командованием гетманов с полномочиями сдаться королю Карлу Густаву. 31 октября подписал акт сдачи. 8 ноября под Новым Корчином король Карл Густав дал ему староство самборское, войско взбунтовалось против него. Был один из организаторов Тышовецкой конфедерации, подписал акт её созыва 29 декабря 1655 года.

2 октября 1656 года король Ян II Казимир пожаловал Анджею Потоцкому следующие села: Дзвиняч, Звенигород, Вовкивцы, Латкивцы, Бабинцы, Трубчинна, а также принадлежавшие его отцу Гряду, Сецехов, Волю Брюховецкую во Львовской земле. Часть собственности записал на строительство костёла в Тулишках.

Карьера 
 Обозный великий коронный с 1655 года.
 Винницкий староста с лета 1652 года.
 Воевода брацлавский (1662—1663) — получил должность между 20-25 июля 1662 года после перевода Михала Юрия Чарторыйского волынским воеводой.
 25 июля 1662 года стал старостой летичевским, и генеральным старостой подольским.

Умер перед 19 мая 1663 года во Львове, где был по делам в связи с работой в скарбовой комиссии.

Семья 
 Отец — Якуб Потоцкий (? — до 1657) — подчаший подольский.
 Мать — Катаржина Кломицкая (1579—1621), первый муж — Мацей Яблоновский (1569—1619).
 Жена — Виктория Елизавета Потоцкая (?—1670), 1-й муж львовский староста Адам Иероним Сенявский (ок. 1623—1650)).
 Сводный брат по матери — Ян (Ян Станислав) Яблоновский (1600—1647) — королевский подчаший с 1638 года, мечник коронный с 1642 года.

Литература 
 Majewski W. Potocki Andrzej (Jędrzej) h. Pilawa (zm. 1663) // Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk — Łódź: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983.- Tom XXVII/4. — Zeszyt 115. — S. 625—831 s.770-773.

Примечания 

Обозные великие коронные
Воеводы брацлавские
Анджей